José María Yanguas puede referirse a:

 José María Yanguas Sanz, obispo de la diócesis de Cuenca;
 José María Yanguas y Messia,  político, diplomático y jurista español.